Dublin est le nom d'un certain nombre de villes dans le monde :

Toponyme

Dublin, Australie-Méridionale

Dublin, Californie
 Dublin, Géorgie
 Dublin, Indiana
 Dublin, New Hampshire
 Dublin, Caroline du Nord
 Dublin, Ohio
 Dublin, borough du comté de Bucks en Pennsylvanie
 Dublin Township, township du comté de Huntingdon en Pennsylvanie
 Dublin, Texas
 Dublin, Virginie
 Dublin Township, Pennsylvanie
 Upper Dublin, Pennsylvanie

Dublin est la capitale de l'Irlande
 Dublin (circonscription électorale européenne)

Patronyme 

 Dion Dublin (1969-) est un joueur anglais de football.
 Eddy Dublin, (1943-) est un footballeur international luxembourgeois.

Sport 
 Dublin City Football Club, club de football irlandais
 Dublin Rebels, club de football américain irlandais
 Dublin University FC, club de rugby à XV irlandais
 Dublin GAA, sélection irlandaise de sports gaéliques
 Dublin City Cup, compétition de football irlandaise
 Dublin Football Club, club de football Uruguayen.
Patronyme anglais